Лит может означать:

 Лит — денежная единица Литвы.
 Лит — город в Германии.
  — город в Нидерландах, до 2011 года был общиной, с 2011 часть общины Oss.
 Лит — северный район и порт Эдинбурга.
 Лит — в скандинавской мифологии один из карликов (двергов).
 Литы — слой полусвободного населения у германских племен франков и саксов (у лангобардов им соответствовали альдии, у англосаксов — лэты).
 Leet (1337) — распространившийся в Интернете стиль употребления английского языка.

Персоналии 
 Лит, Альбрехт фон дер (1659—1718) — российский дипломат, посол в Пруссии и Англии.
 Лит, Генри Фрэнсис (1793—1847) — шотландский поэт, священник.
 Лит, Хельмут (1925—2015) — немецкий ботаник, профессор ботаники, биолог, эколог, профессор экологии.

См. также